Arundel steht für:

 Earl of Arundel, Grafentitel in England
 Baron Arundel, erblicher Adelstitel in der Peerage of England
 Arundel (Roman), Roman von Kenneth Roberts (Autor) (1930, 1936)

Arundel ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arundel (Delaware), im New Castle County
 Arundel (Florida), im Martin County
 Arundel (Kalifornien), im Merced County (nicht mehr existent)
 Arundel (Maine), im York County
 Arundel (Maryland), im Cecil County
 Arundel Acres, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel Beach, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel Gardens, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel Hills, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel on the Bay, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel View, im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel Village, im Anne Arundel County, Maryland

Orte in anderen Ländern:
 Arundel (Québec), Kanada
 Arundel (West Sussex), England
 Arundel (Neuseeland), Neuseeland

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Arundel Branch, im Frederick County, Maryland
 Arundel Swamp Brook, im York County, Maine
 Arundel Lateral, Kanal im Merced County, Kalifornien

Sonstige:
 Arundel (Insel), Insel der Salomonen
 Arundel Castle, Burg in England
 Arundel Hills Park, Park im Anne Arundel County, Maryland
 Arundel Village Park, Park im Anne Arundel County, Maryland
 Arundell Linear Park, Park im Ventura County, Kalifornien

Arundel  ist der Familienname folgender Personen:

 William Arundel († 1400), englischer Höfling
 Thomas Arundel (1353–1414), Erzbischof von Canterbury
 Thomas Arundell, 1. Baron Arundell of Wardour (um 1562–1639), englischer Adliger

Siehe auch:
 Codex Arundel, Sammlung von Blättern mit Notizen, Skizzen und Zeichnungen von Leonardo da Vinci
 Arundell
 Arundale